Тундрихинский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Залесовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Тундриха.

С 1 апреля 2021 года Тундрихинский сельсовет как муниципальное и административно-территориальное образование упразднён в связи с преобразованием Залесовского муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 723 человека, в том числе 352 мужчины и 371 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 704 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили три населённых пункта:
 село Заплывино,
 село Тундриха,
 посёлок Усть-Каменка.

Примечания 

Муниципальные образования Залесовского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края